Гуйганов:
 Гуйганов, Александр Михайлович (род. 1962) — советский, украинский и российский футболист и тренер.
 Гуйганов, Матвей Александрович (род. 1994) — украинский и российский футболист.